Okręty US Navy o nazwie USS  "Ellis":

 Pierwszy "Ellis" był kanonierką Confederate Navy, która weszła do służby w 1862 i w tym samym roku weszła na mieliznę i została wysadzona.
 Drugi "Ellis" (DD-154) był niszczycielem typu Wickes, który został zwodowany w 1918. W czasie II wojny światowej służył jako jednostka eskortowa.

Ellis